Плотичека:
 Плотиченка — река в Псковской области России, приток Люты.
Плотиченка — река в Тверской области России, приток Жукопы.
 Плотиченка — река в Тверской области России, приток Шегры.